

Persone
 Adrian Popescu (1960) – ex calciatore rumeno
 Alexandru Popescu (1917-2007) – cestista e allenatore di pallacanestro rumeno
 Ana Maria Popescu, nata Ana Maria Florentina Brânză (1984) – schermitrice rumena
 Bogdan Popescu (1978) – cestista rumeno
 Călin Popescu Tăriceanu (1952) – politico rumeno
 Cristian Popescu (1937) – ex cestista rumeno
 Daniel Popescu (1988) – calciatore rumeno
 Daniel Popescu  (1988) – cestista rumeno
 Dimitrie Popescu (1961) – ex canottiere rumeno
 Elena Liliana Popescu (1948) – poetessa e traduttrice rumena
 Elvira Popescu (1894) – attrice rumena naturalizzata francese
 Florin Popescu (1974) – ex canoista rumeno
 Gabriel Popescu (1973) – ex calciatore rumeno
 Gheorghe Popescu (1967) – ex calciatore rumeno
 Ilie Daniel Popescu (1983) – ex ginnasta rumeno
 Lilian Popescu (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore moldavo
 Maria Popescu (1919-2004) – presunta criminale e attivista rumena
 Marioara Popescu (1962) – ex canottiera romena
 Mihai Popescu (1993) – calciatore rumeno
 Octavian Popescu (1938) – calciatore e allenatore di calcio rumeno
 Octavian Popescu (2002) – calciatore rumeno
 Ovidiu Popescu (1994) – calciatore rumeno
 Radu Popescu (1655-1729) – storico rumeno
 Simion Popescu (1940) – ex lottatore rumeno
 Simona Popescu (1965) – poetessa e saggista rumena
 Stefan Popescu (1993) – calciatore rumeno
 Teodor Popescu (...) – bobbista rumeno
 Vasile Popescu (1925-2003) – cestista e allenatore di pallacanestro romeno
 Virgil Popescu (1923-1989) – calciatore e allenatore di calcio rumeno

Altro
 22281 Popescu – asteroide